Wintersdorf (Baden-Württemberg), een deel van de Duitse stad Rastatt, deelstaat Baden-Württemberg
Wintersdorf (Zirndorf), een plaats in de Duitse gemeente Zirndorf, deelstaat Beieren
Wintersdorf (Meuselwitz), een plaats in de Duitse gemeente Meuselwitz, deelstaat Thüringen